Каракокша (в верховье Карагау) — река в России, протекает в Чойском районе Республики Алтай.

Берёт начало в месте слияния рек Сарысаз и Уолуоду, на восточном склоне горы Балтырган. Впадает в Саракокшу в 42 км от устья по правому берегу, в районе села Каракокша. Длина реки составляет 49 км.

Притоки 
 20 км: Бельга
 25 км: Кылай
 28 км: Угул
 31 км: Саганы
 38 км: Байоюк

Система водного объекта: Саракокша → Бия → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Саракокши
Реки Чойского района